Krivača – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Golubac
 Krivača – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Lebane
 Krivača – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Lučani